Čehoslovačka 1. liga (češki Československá hokejová liga) je bila najviši rang prvenstva u hokeju na ledu u Čehoslovačkoj. 
Nastala je 1936. godine zamijenivši dotadašnje prvenstvo Čehoslovačke. Liga je raspuštena 1993. gosine osamostaljenjem Češke i Slovačke. Liga također nije igrana ni tokom Drugog svjetskog rata, kad su igrane odgovarajuće lige Bohemije i Moravske te Slovačke. Najuspješniji klubovi u čehoslovačkoj ligi su bili Dukla Jilhava, Kometa Brno, Poldi Kladno te LTC i Sparta iz Praga.

Prvaci i doprvaci

Ukupno prvaci i doprvaci

Wikipoveznice 
 Češka Extraliga
 Slovačka Extraliga
 Národní liga (Bohemija i Moravska)
 Prvenstvo Čehoslovačke (1929.-1939.)
 Kup Europe u hokeju na ledu

Vanjske poveznice 
 (francuski) passionhockey.com/Archives
 (češki) ljestvice hokejaških liga u Čehoslovačkoj i Češkoj
 (češko) Historie českého a československého hokeje 
 SFRP's Hockey Archive 
 cs.wiki, pregled klubova sudionika čehoslovačke lige
 cs.wiki, Prvaci Čehoslovačke lige
 cs.wiki, Najbolji strijelci čeholovačke lige i češke Extralige

Nacionalna natjecanja u hokeju na ledu
Hokej na ledu u Češkoj
hokej